Кудесник крови (англ. The Wizard of Gore) может означать:
 Кудесник крови (фильм, 1970) — фильм режиссёра Гершела Гордона Льюиса, снятый в 1970 году.
 Кудесник крови (фильм, 2007) — фильм режиссёра Джерами Кастена, снятый в 2007 году.